K0 ou K00 est un sigle qui peut faire référence à :
 K0, un type spectral d'étoile ;
 K0, désigne en métallurgie un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à  ;
 Troubles de l'odontogénèse (K00), d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres